Kristián August Falcko-Sulzbašský (26. července 1622, Sulzbach – 23. dubna 1708, Sulzbach) byl v letech 1632 až 1708 falcko-sulzbašským hrabětem.

Život 
Kristián August se narodil v Sulzbachu jako nejstarší syn Augusta Falcko-Sulzbašského a jeho manželky Hedviky Holštýnsko-Gottorpské. Hrabětem se stal v roce 1632 po smrti svého otce. Kristián August byl tolerantním vládcem. Udělil svým občanům právo zvolit si křesťanskou denominaci a zavedl simultaneum, kdy se v kostelech prováděly protestantské i katolické bohoslužby. V roce 1666 dovolil Židům usadit se v sulzbašském vévodství. Za jeho vlády se stal Sulzbach také intelektuálním centrem a místo regionálně významného tiskařského průmyslu.

Kristián August měl blízký vztah se svou vnučkou Sibylou Sasko-Lauenburskou, manželkou Ludvíka Viléma I. Bádenského a regentkou panství jejího syna.

Kristián August zemřel 23. dubna 1708 ve věku 85 let v Sulzbachu a pohřben byl v kostele Sancta Maria tamtéž.

Manželství a potomci 
27. března 1649 se šestadvacetiletý falckrabě oženil s o sedm let starší Amálií Nasavsko-Siegenskou (1615–1669), dcerou hraběte Jana VII. Z dvacet let trvajícího manželství se narodilo pět potomkůː

 1. Hedvika Falcko-Sulzbašská (15. 4. 1650 Sulzbach – 23. 11. 1681 Hamburk)
 I. ⚭ 1665 Zikmund František Tyrolský (27. 11. 1630 Innsbruck – 25. 6. 1665 tamtéž)
 II. ⚭ 1668 Julius František Sasko-Lauenburský (16. 9. 1641 Praha – 30. 9. 1689 Zákupy), vévoda sasko-lauenburský od roku 1666 až do své smrti, vlastník Zákupského panství
 2. Amálie Falcko-Sulzbašská (31. 5. 1651 Sulzbach – 11. 2. 1721 Kolín nad Rýnem), řeholnice v Kolíně
 3. Jan August Falcko-Sulzbašský (11. 12. 1654 Sulzbach – 14. 4. 1658 Frankfurt nad Mohanem)
 4. Kristián Falcko-Sulzbašský (14. 8. 1656 Sulzbach – 9. 11. 1657 tamtéž)
 5. Teodor Eustach Falcko-Sulzbašský (14. 2. 1659 Sulzbach – 11. 7. 1732 Dinkelsbühl), hrabě falcko-sulzbašský od roku 1708 až do své smrti 
 ⚭ 1692 Marie Eleonora Hesensko-Rotenburská (25. 2. 1675 Rheinfels – 27. 1. 1720 Sulzbach), rodem lankraběnka hesensko-rotenburská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové
Německá hrabata
Narození v roce 1622
Narození 26. července
Narození v Bavorsku
Úmrtí v roce 1708
Úmrtí 23. dubna
Úmrtí v Bavorsku
Muži